Geografia
 Mono – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Ontario, w hrabstwie Dufferin
 Mono – departament w Beninie
 Mono – port lotniczy na wyspie Mono
 Mono – wyspa wchodząca w skład Wysp Salomona
 Mono – rzeka w Togo
 Mono Lake – słone jezioro w Kalifornii
Muzyka
 Mono – brytyjska grupa muzyczna
 Mono – japońska grupa muzyczna
 Mono – polska grupa muzyczna
 Mono – piosenka Courtney Love
Inne
 Mono – system nagrywania i odtwarzania dźwięku
 Mono – skrót stosowany w morfologii, oznaczający monocyty
 Mono – wieloplatformowa (m.in. Windows, Linux, OS X) implementacja Microsoft .NET Framework o otwartym kodzie źródłowym